Jeb Stuart peut désigner :
 James Ewell Brown Stuart (1833-1864), un général confédéré lors de la guerre de Sécession ;
 Jeb Stuart (1956-), un scénariste américain.